Murrill ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Murrill (1909–1952), englischer Musiker
 William Alphonso Murrill (1869–1957), US-amerikanischer Mykologe